

Особи

Ім'я 
Єлена — жіноче ім'я, болгарська, російська і сербська форма імені Олена.
 Єлена Троянська — персонаж давньогрецької міфології.

Топонім

Єлена — місто в Великотирновській області.
 Єлена  — громада в Великотирновській області.
 Єлена — село в Хасковській області.

Твори 
 Єлена (Евріпід)

Історія 
 Єлена Бікінська (Helen of Bikini) — 21 кілотонна атомна бомба, яку під час операції "Перехрестя" (Operation Crossroads) у другому випробуванні Baker на атолі Бікіні 25 липня 1946 привели до вибуху на глибині 27 метрів (перша детонована під водою).

Примітки